Боа:

 Боа — змея семейства удавов.
 Боа — длинный узкий шарф из меха или перьев.
 Боа (яп. ボア Боа?) — персонаж аниме «Летающий корабль-призрак».
 Боа — бразильский футбольный клуб из штата Минас-Жерайс.

Персоналии 
 Боа — мать Филетера, основателя Пергамской династии Атталидов.
 БоА — корейская певица.
 Боа, Брюс (1930—2004) — американский и канадский актёр.
 Боа Морте, Луиш (род. 1977) — португальский футболист, нападающий и полузащитник.